Никола Асенов Рударов-Руди е български актьор и режисьор.

Биография 
Никола Рударов е роден на 6 декември 1927 година в София, в бедно семейство на бежанци от Македония. Започва първоначално да учи право, но в трети курс, когато се открива Държавното киноучилище, решава да се премести да учи кинематография.

Работи като режисьор в СИФ „Бояна“, където реализира 6 филма, но повече се реализира като актьор. С превъплъщенията си във филми като „Шведските крале“, „Адио, Рио“, „Сезонът на канарчетата“, „Вчера“, „Лагерът“, „След края на света“, Никола Рударов се утвърждава като един от най-ярките актьори в българското кино. И до днес кинолюбителите помнят неговата фраза от филма „Вчера“ – „„Сега ще видите вие кон боб яде ли!“.

Има брат Георги Рударов – оперен певец, който бяга на Запад и това се отразява в отношението на властта към Никола Рударов, чиято работа е ограничавана.

Никола Рударов умира на 26 март 2010 година в София.

Награди и отличия 
 „Награда на публиката“ за филма „Комбина“, Варна, (1982).
 „Голямата награда“ за филма „Вик за помощ“, Авелино, Италия, (1982).

Телевизионен театър 
 „Големанов“ (по Ст. Л. Костов, сц. и реж. Иван Ничев, 1995) – бай Йовчо Големанов

Филмография

Като актьор

Като режисьор

Източници

Външни препратки 
 
 Никола Рударов в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български режисьори
Родени в София
Починали в София
Български творци от Македония